Cattier peut désigner :
 Félicien Cattier (1869-1946), financier et mécène belge
 Jean Cattier (1902-?), financier belge
 Champagne Cattier, maison de champagne
 Lufu-Toto, anciennement Cattier, localité du Bas-Congo
 Cattier (laboratoires), entreprise de cosmétique

Patronyme belge